Kom terug (André Hazes), een single van André Hazes uit 1984
 Kom terug (Spinvis), een single van Spinvis uit 2011